3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego – "wojenna" dywizja lotnicza ludowego Wojska Polskiego
 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego – dywizja lotnicza ludowego Wojska Polskiego